Арун Джоши (; ; 1939, Варанаси, Уттар-Прадеш — 1993) — индийский .

Биография 
Родился в семье проректора Бенаресского индуистского университета в Варанаси, где провёл своё детство. Учился в учебных заведениях Индии и США. Вернувшись на родину, работал в текстильной промышленности. Был начальником отдела по найму и обучению.

Жил затворником и не стремился к публичности. Литературным творчеством занимался в свободное от работы время.

Автор ряда романов и сборников рассказов на английском языке.

Избранные произведения 
Романы
 The Foreigner, 1968
 The Strange Case of Billy Biswas, 1971
 The Apprentice, 1974
 The Last Labyrinth, 1981
 The City and the River, 1990

Рассказы
 The Survivor and Other Stories, 1975.
 The Only American From Our Village.

Другое
 Shri Ram: A Biography (в соавт.), 1968.
 Laia Shri Ram: A Study in Entrepreneurship and Industrial Management, 1975.

Награды 
 Sahitya Akademi Award (премия Литературной академии Индии, 1982)

Примечания

Ссылки 
 Arun Joshi’s Profile
 Arun Joshi on Literary Encyclopaedia

Английские писатели
Эссеисты Индии